LBF steht für:
 Fraunhofer-Institut für Betriebsfestigkeit und Systemzuverlässigkeit
 Lao Badminton Federation, Badmintonverband in Laos
 Latvijas Badmintona Federācija, Badmintonverband in Lettland
 Lietuvos badmintono federacija, Badmintonverband in Litauen
 North Platte Regional Airport (IATA-Code), Flughafen von North Platte, Lincoln County, Nebraska

Lbf steht für:
 Lokomotivbahnhof oder Lokbahnhof, eine Anlage zur Lokomotivwartung

lbf steht für:
 Tinani (ISO-639-3-Code), eine der westhimalayischen Sprachen

lbf oder lbf steht für:
 Pound-force, anglo-amerikanische Maßeinheit für Kräfte

Abkürzung